Faxe peut faire référence à :
 Faxe, une ancienne commune française de la Moselle, aujourd'hui intégrée à Fonteny,
 Faxe, une localité et commune danoise,
 Faxe, une marque de bière danoise.

Homonymie de toponyme